Název Selce má více sídel:

 Selce (okres Banská Bystrica), obec v okrese Banská Bystrica
 Selce (okres Krupina), obec v okrese Krupina
 Selce (okres Poltár), obec v okrese Poltár
 Selce (Crikvenica), osada ve městě Crikvenica v Chorvatsku
 Selce (Pivka), vesnice v občině Pivka ve Slovinsku

Externí odkazy